Le terme de Campo Santo peut désigner : 

 le Campo Santo d'Orléans
 le Campo Santo de Perpignan
 l'entreprise Campo Santo
 Campo Santo, ville de la province de Salta en Argentine